

Carriera 
Fu un giocatore della Juventus per una sola stagione, in cui collezionò 2 presenze nella massima serie. Debuttò in campionato il 10 novembre 1912, in una partita conclusasi con la sua squadra battuta per 3-0 sul campo del . Disputò la sua seconda gara il successivo 17 novembre: si trattò di un'altra sconfitta, contro il  per 8-0.

Nel 1914 è ingaggiato dal , club con cui ottiene il secondo posto nelle finali nazionali della stagione 1914-1915, interrotta a causa della Grande Guerra.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Note

Bibliografia 
 Renato Tavella, Dizionario della grande Juventus, Newton & Compton Editore, 2007 (edizione aggiornata)

Collegamenti esterni